Frl. Menke – cantante tedesca
 Karl Theodor Menke – naturalista tedesco
 Ken Menke – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Sally Menke – montatrice statunitense